Samary peut désigner :

Patronyme 
 Henry Samary (1865-1902), acteur français ;
 Jeanne Samary (1857-1890), comédienne française ;
 Marie Samary (1848-1941), comédienne française ;
 Paul Samary (1848-1911), homme politique français.

Toponymie 
en Pologne
 Samary est un village de la gmina de Batorz dans le powiat de Janów Lubelski de la voïvodie de Lublin

Homonymie de patronyme